O artesanato da Austrália destaca-se principalmente pelas artes dos nativos australianos e de outras tradições, como a de Papua-Nova Guiné.

Ligações externas
Australia Tur
Arte & Artesanato em Austrália